Blanck ist der Familienname folgender Personen:

 August Blanck (1823–1890), deutscher Mediziner und Sachbuchautor
 Christoph Blanck (1480–1541), deutscher Rechtsgelehrter
 Edwin Blanck (1877–1953), deutscher Bodenkundler
 Eugen Blanck (1901–1980), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Guillermo de Blanck y Menocal (1882–1978), kubanischer Botschafter
 Horst Blanck (1936–2010), deutscher Klassischer Archäologe
 Hubert de Blanck (1856–1932), kubanischer Pianist und Komponist niederländischer Herkunft
 Hugo Blanck (1836–1893), deutsch-amerikanischer Chemiker
 Julius Blanck (1865–1930), deutscher Makler und Mäzen
 Kirsten Blanck (* 1965), deutsche Sängerin (Sopran)
 Michael Meyer-Blanck (* 1954), deutscher evangelischer Theologe
 Olga de Blanck (1916–1998), kubanische Musikpädagogin und Komponistin
 Otto Blanck (1912–1982), deutscher Maler
 Philipp Itzig Blanck (1771–1841), deutscher Unternehmer und Gründer der Firma P.J. Blanck
 Rota Blanck (1940–2011), bildende Künstlerin
 Sarah Blanck (* 1977), australische Seglerin
 Ulf Blanck (* 1962), deutscher Autor, Hörspielproduzent und Radiomoderator

Siehe auch:
 Blanc
 Blank
 Planck